Coralie Demay (Elven, 10 oktober 1992) is een Franse baan- en wegwielrenster die vanaf 2020 rijdt voor Charente–Maritime Women Cycling. Demay is meervoudig Frans kampioene in het baanwielrennen. In 2019 won ze de eerste editie van de La Périgord Ladies, haar eerste UCI-overwinning op de weg.

Palmares

Baanwielrennen

Wegwielrennen 
2018
4e etappe Rás na mBan
Eindklassement Rás na mBan
2019
 Frans kampioenschap tijdrijden
La Périgord Ladies

Frans wielrenner
Frans baanwielrenner